Ricardo Durand puede referirse a:
 Ricardo Joaquín Durand (1916-1982), político argentino, dos veces gobernador de la Provincia de Salta; o
 Ricardo Durand Flórez (1917-2004), religioso peruano, arzobispo del Callao.